Funny Face (musical), een musical van George en Ira Gershwin uit 1927
 Funny Face (film), een Amerikaanse muziekfilm uit 1957 onder regie van Stanley Donen
 Funny Face (televisieserie), een televisieserie uit 1971 met Sandy Duncan